Locust Fork steht für:

 Locust Fork (Alabama), Ort im Blount County, Alabama, Vereinigte Staaten
 Locust Fork (Black Warrior River), Fluss in Alabama, Vereinigte Staaten